Penicillium  (укр. пеніцилій,  пеніциліум, а також пеніцил) — рід грибів родини Aspergillaceae. Назва вперше опублікована 1809 року.

Практичне використання 
А. Флемінг, вивчаючи стрептококів, вирощував їх на живильному середовищі в чашках Петрі. На одній з чашок разом зі стафілококами виросла колонія цвілевих грибів, навколо якої стафілококи не розвивалися. Зацікавившись цим явищем, Флемінг виділив культуру гриба Penicillium notatum. Виділити речовину, що пригнічує ріст стафілококів, вдалося тільки в 1940 р. оксфордскій групі дослідників. Отриманий антибіотик був названий пеніциліном.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Penicillium відносять 984 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Link, H.F. 1809. Observationes in ordines plantarum naturales. Dissertatio I. Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin. 3(1):3-42 - P.16

Література 
 Пеніцилії в навколишньому середовищі. Ч. 1 / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук. НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". - Київ : Наукова думка, 2014 . - 436, [1] с. : рис., табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 390-437. - 300 прим. - ISBN 978-966-00-1456-5 (ч. 1)
 Пеніцилії в навколишньому середовищі. Ч. 2 / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук. НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". - Київ : Наукова думка, 2014 . - 385, [33] с. : іл., табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 376-382. - 300 прим. - ISBN 978-966-00-1457-2 (ч. 2).
 Пенициллии : рук. по идентификации 132 видов (редуцентов, деструкторов, патогенов, продуцентов) / Э. З. Коваль, А. В. Руденко, Н. М. Волощук ; [Нац. науч.-исслед. реставрац. центр Украины]. - Киев : ННИРЦУ, 2016. - 407 с. : рис. - Дод. тит. арк. англ., укр. - Бібліогр.: с. 337-367. - 500 прим. - ISBN 978-966-8275-06-7
 Пидопличко Н. М. Пенициллии. — Киев: Наукова думка, 1972. — 150 с. (завантажити PDF-файл)

Посилання 
 

Роди грибів
1809 у науці